Милысай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Милысай — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Милысай (быв. Юбилейное) — село в Джангельдинском районе Костанайской области.